

Geografia
 Lida – città della voblasc' di Hrodna (Bielorussia)
 Lida – città fantasma della contea di Esmeralda (Nevada, Stati Uniti d'America)
 Lida Township – centro abitato della contea di Otter Tail (Minnesota, Stati Uniti d'America)

Onomastica
 Lida – variante del nome proprio di persona Lidia
 Lída – ipocoristico in lingua ceca del nome proprio di persona Ludmilla

Altro
 Classe Lida – classe di dragamine della marina militare russa